Budynek przy ul. Fosa Staromiejska 30 w Toruniu – zabytkowy budynek biurowo-mieszkalny znajdujący się w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w północnej części Zespołu Staromiejskiego, w zabudowie zwartej, przy ul. Fosa Staromiejska 30 (niegdyś pl. Teatralnym), w sąsiedztwie Teatru im. Willama Horzycy i Hotelu Polonia. Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2089).

Historia 

Po rozebraniu w tym miejscu w latach 80. XIX wieku murów miejskich i Bramy Chełmińskiej niemieckie władze miasta przystąpiły do zabudowy pasa fortecznego i fosy wzdłuż dzisiejszej ulicy Wały gen. Sikorskiego i Placu Teatralnego budynkami użyteczności publicznej, wyznaczając tym samym nowe miejsca w mieście o charakterze reprezentacyjnym. Budynek przy ul. Fosa Staromiejska 30 wzniesiono w 1904 roku. W okresie międzywojennym oraz w pierwszych latach po II wojnie światowej znajdował się tu m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, a w latach 1960–1980 Klub Młodzieży ZMS "Iskra" wraz z kawiarnią. Obecnie na parterze obiektu swoją siedzibę ma m.in. bank, a na pierwszy piętrze Centrum Stomatologii, zaś górne kondygnacje zajmują lokale mieszkalne.

Przypisy 

Architektura klasycystyczna w Toruniu
Toruń
Budynki biurowe w Toruniu